pierwszy rząd Michaiła Fradkowa – rząd od 5 marca do 7 maja 2004
 drugi rząd Michaiła Fradkowa – rząd od 12 maja 2004 do 12 września 2007